Hrvatska:
Lug (Bilje), općina Bilje
Lug Gradinski, općina Gradina
Lug Orehovički, općina Bedekovčina
Lug Poznanovečki, općina Bedekovčina
Lug Samoborski, općina Samobor
Lug Subotički, općina Koška
Lug Zabočki, općina Zabok

BiH:
 Lug (Bugojno, BiH), općina Bugojno
 Lug (Derventa, BiH), općina Derventa
 Lug (Jablanica, BiH), općina Jablanica
 Lug (Kiseljak, BiH), općina Kiseljak
 Lug (Prozor-Rama, BiH), općina Prozor-Rama
 Lug (Tomislavgrad, BiH), općina Tomislavgrad
 Lug (Trebinje, BiH), općina Trebinje
 Donji Lug, općina Zavidovići
 Gornji Lug, općina Zavidovići

Srbija:
 Lug (Beočin, Srbija), općina Beočin
 Lug (Bajina Bašta, Srbija), općina Bajina Bašta

 Mitologija
 Lug (mitologija), keltski bog sunca